Robert Nowakowski (ur. 1967) – polski piłkarz ręczny i trener
 Robert Nowakowski – polski fizykochemik, pracownik naukowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN

Przypisy